Nippo–Delko–One Provence (UCI Team Code: NDP) — французская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 1974 году. В 1974-2010 годах являлась национальной командой. В 2011-2015 годах континентальная команда UCI. С 2016 года имеет статус проконтинентальной команды UCI. 

Команда использует велосипеды марки KTM.

Допинг 
В  апреле 2018 года гонщик команды  Реми Ди Грегорио был уведомлён о неблагоприятном результате допинг-пробы на дарбэпоэтин (dEPO), взятой 8 марта 2018 года на гонке Париж — Ницца. В соответствии с антидопинговыми правилами  UCI, лицензия велогонщика временно приостановлена до вынесения решения по его делу.

Известные гонщики команды
  Игнат Коновалов (2015)
  Асбьёрн Краг Андерсен (2016-2017)
  Леонардо Дуке (2016)

Текущий сезон 
Состав

Победы 

Состав

Победы 

В составе команды на сезон 2018 года 19 гонщиков. 
Состав

Победы 

Состав

Победы

Победы 

2011
 Этап 2 Тур дю От-Вар — Жульен Антомарчи
 Этап 3 Circuit des Ardennes — Беньямин Жиро
 Этап 1 (КГ) La Coupe Du Président De La Ville De Grudziadz
 Этап 1 (КГ) Тур Берлина
  Вольта Алентежу Генеральная классификация — Эвалдас Шишкевичус
  Этап 3 — Эвалдас Шишкевичус
 Этап 1 Тур Хайнаня — Жюстин Жюль
2012
 Париж — Камамбер — Пьер-Люк Перишон
 Этап 3 Тур Бретани — Эвалдас Шишкевичус
 Этап 5 Тур Бретани — Тома Вобурзекс
 Этап 3 Тур Лимузена — Эвалдас Шишкевичус
 Гран-при Соммы — Эвалдас Шишкевичус
2013
 Гран-при Марсельезы — Жюстин Жюль
 Этап 6 Тур Тайваня — Беньямин Жиро
 Этап 1 Mzansi Tour — Жульен Антомарчи
 Этап 5 Четыре дня Дюнкерка — Янник Мартинес
 Этап 1 Рут-дю-Сюд — Янник Мартинес
 Этап 10 Тур озера Цинхай — Беньямин Жиро
 Полинорманд — Жозе Гонсалвеш
  Чемпионат Франции — Индивидуальная гонка  — Йоанн Пайо
 Этапы 2 и 5  Тур Китая I — Беньямин Жиро
2014
  Тур Тайваня Генеральная классификация — Реми Ди Грегорио
  Этап 2 — Беньямин Жиро
 Этап 5 Тур Азербайджана — Жюстин Жюль
 Этап 5 Тур озера Цинхай — Тома Вобурзекс
 Этап 1 Тура Эльзаса — Грегори Тареди
  Тур Хайнаня Генеральная классификация — Жульен Антомарчи
2015
 Париж — Камамбер — Жюльен Лубе
  Circuit des Ardennes Генеральная классификация — Эвалдас Шишкевичус
  Этап 3 (КГ)
  Четыре дня Дюнкерка Генеральная классификация — Игнат Коновалов
 Этап 5 Тур Хайнаня — Беньямин Жиро
 Тур Яньчэна Генеральная классификация — Эвалдас Шишкевичус
  Этап 1 — Эвалдас Шишкевичус
2016
 Этап 4 Тур Фьордов — Асбьёрн Краг Андерсен
  Тур озера Тайху Генеральная классификация — Леонардо Дуке
  Этап 7 — Леонардо Дуке
2017
 Классик Сюд Ардеш — Мауро Финетто
 Этап 1 La Tropicale Amissa Bongo — Микель Аристи
2018
 Этапы 2 и 5 La Tropicale Amissa Bongo — Брентон Джонс
  Тур Шарджа Генеральная классификация — Хавьер Морено
 Этап 2 Тур Прованса — Реми Ди Грегорио
 Этап 2 Тур Эна — Хавьер Морено

Примечания

Ссылки 
 Delko-Marseille Provence-KTM на FirstCycling 

Велосипедные команды